«Канопус» () — британский эскадренный броненосец, головной корабль серии. Назван в честь звезды Канопус — Альфа Киля — самой яркой звезды южного полушария и второй по яркости из звёзд, наблюдаемых с Земли. Заложен на Королевской верфи в Порстмуте  4 января 1897 года, спущен на воду 12 октября 1897 года, вступил в строй в декабре 1899 года. Продан на слом в 1920 году.

Конструкция 

Конструктивно являлся уменьшенной версией броненосцев типа «Маджестик», имея несколько большую скорость и ослабленное бронирование, и предназначались прежде всего для службы на Дальнем Востоке. На «Канопусе» был внедрён ряд новшеств: водотрубные паровые котлы, две броневые палубы и крупповская броня главного пояса вместо гарвеевской, частично компенсировавшая уменьшение толщины бортовой брони по сравнению «Маджестиком». Отличительной чертой в конструкции судов типа «Канопус» служит таран, у которого острая оконечность помещена гораздо выше, чем было на прежних броненосцах. Броневая противоторпедная переборка отсутствовала. Меньшее водоизмещение и осадка позволяла ему проходить через Суэцкий канал. Ввиду уроков, преподанных сражением при Ялу, на верхней палубе нет никаких надстроек из дерева — в виде рубок, мостиков, а сама верхняя палуба также сплошь покрыта бронёй с заклёпками заподлицо.

Служба

Довоенная служба 
После ввода в строй «Канопус» вошёл в состав Средиземноморского флота. Броненосец был на ремонте на Мальте с декабря 1900 по июнь 1901 года. С мая 1903 по июнь 1904 года прошёл большой ремонт на заводе компании «Лэрдз». В августе 1904 выведен в резерв флота. В январе 1906 года был оснащён новыми дальномерами и получил приборы управления огнём, включён в состав Флота канала. В мае 1912 года корабль выведен в резерв в качестве базового судна 4-й дивизии.

Первая мировая война 

После начала Первой мировой войны 7 августа 1914 года Canopus был введён в эксплуатацию. Он был выделен 21 августа 1914 года в район Канарских островов для поддержки крейсерской эскадры, как корабль береговой обороны. С 1 сентября 1914 года, HMS Canopus и однотипный HMS Albion переданы на Североамериканскую и Вест-Индскую станцию. «Канопус» прибыл 22 сентября 1914 года на  для оказания поддержки крейсерам эскадры контр-адмирала Кристофера Крэдока, но не успел к Коронельскому бою. В последующем за этим бою 8 декабря 1914 года именно он сделал первый залп из 305-мм орудий по «Гнейзенау», вынудив германские корабли круто повернуть и отказаться от атаки британской базы. В январе 1915 года после уничтожения германской эскадры графа фон Шпее броненосец был отослан к Дарданеллам, где принял участие в боевых действиях. 2 марта 1915 года, принял участие во втором обстреле османских фортов. Прикрывал огнём высадку на Хелес 25 апреля (тяжело повреждён 2 мая). Выскочил на мель у Габа-тепе. Перевозил войска в Салоники в октябре 1915 года. В 1918 году состоял в Девон-порте в качестве плавказармы. Продан на слом в 1919 году.

Литература